Назва декількох праць декількох авторів з політичної економії, зокрема:

 «Про принципи політичної економії та оподаткування» (англ. On the Principles of Political Economy and Taxation, 1817) — твір британського політичного економіста Девіда Рікардо (1772-1823). 
«Принципи політичної економії» (англ. Principles of Political Economy Considered with a View to their Applications, 1820) — твір британського політичного економіста Томаса Мальтуса (1766-1834), який він написав для спростування роботи Девіда Рікардо «Про принципи політичної економії та оподаткування». 
«Принципи політичної економії» (, 1848) — наукова праця британського філософа і економіста Джона Стюарта Мілля (1806—1873), є одним із найважливіших творів з політичної економії середини XIX століття.  
 «Принципи політичної економії» (; 1871) — твір австрійського економіста Карла Менгера, (1840—1921) з якої почалася Австрійська школа економіки і отримала розвиток неокласична економічна теорія.
«Принципи політичної економії» (англ. The Principles of Political Economy, 1883) — твір британського філософа та економіста Генрі Сіджвіка (1838–1900), 

Книги з економіки
Підручники